Cneo Pompeyo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Pompeyo (cónsul 31 a. C.).— Cónsul en el año 31 a. C.
 Cneo Pompeyo (senador).— Senador mencionado en el año 129 a. C.
 Cneo Pompeyo Catulino.— Cónsul sufecto en el año 90.
 Cneo Pompeyo Colega.— Cónsul sufecto en el año 71.
 Cneo Pompeyo el Joven.— Hijo de Pompeyo el Grande.
 Cneo Pompeyo Estrabón.— Cónsul en el año 89 a. C.
 Cneo Pompeyo Magno.— Triunviro y tres veces cónsul de la República romana.
 Cneo Pompeyo Magno (yerno de Claudio).— Yerno del emperador Claudio.
 Cneo Pompeyo Trogo.— Historiador galorromano del siglo I a. C.